Tersipo pode significar:
 Tersipo (filho de Arquipo), o quarto arconte hereditário de Atenas, governou, segundo Jerônimo de Estridão, de 994 a 953 a.C. Ele era filho de Arquipo, governou por 41 anos, e foi sucedido por seu filho Forbas, que governou por 30  ou 31 anos.
 Tersipo, um soldado de Atenas que foi mutilado na guerra, e que motivou Solon a passar uma lei pela qual os mutilados de guerra deveriam ser sustentados pelo estado ateniense.
 Tersipo foi quem enviou a resposta de Alexandre, o Grande a Dario III da Pérsia, rejeitando a oferta de Dario de fazer a paz em troca de metade do reino de Dario. As instruções de Alexandre eram para Tersipo entregar a carta e não fazer nenhuma negociação. A resposta de Alexandre foi que Dario deveria se entregar, e que ele seria poupado, e receberia de volta sua mãe, esposa e filhos, que Alexandre havia capturado.
 Tersipo, filho de Meandrius, um dos magistrados epônimos de Mileto.